tenzo – kucharz w klasztorze zen